Чемпионат Эстонии по футболу 1946 года — 2-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 6 команд. Чемпионом впервые стал «Балтфлот» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1946
Футбол в СССР в 1946 году
1940-е годы в Эстонии